Ксаверово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ксаверово — деревня в Минском районе Минской области.
 Ксаверово — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Украина 
 Ксаверово — село в Городищенском районе Черкасской области.